PTE est un sigle, qui signifie :
 Peterborough, le comté d'Angleterre, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:GB)
 escudo†, la monnaie du Portugal, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ; maintenant remplacée par l'euro
 Plomb tétraéthyl correctement nommé en français tétraéthylplomb, un composé organométallique du plomb
 PicturesToExe, un logiciel de diaporama numérique
 Phosphotriestérase

Code